David P. Harmon (1918–2001) – amerykański scenarzysta i producent filmowy
 David Harman, niekiedy pojawiający się w zestawieniach jako David Harmon – amerykański wioślarz aktywny w latach 70. XX wieku
 David Harmon (ur. 1967) – irlandzki zapaśnik, olimpijczyk